Desna – città ucraina
 Desna – fiume dell'Europa orientale
 Classe Desna – classe di navi militari
 R-9 Desna – missile balistico

Pagine correlate 

Desná (disambigua)
Dešná